Безіменна — річка в Україні, яка протікає в межах Чемеровецької селищної громади Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Права притока Жванчика (басейн Чорного моря).

Опис 
Довжина річки 11 км, площа басейну водозбору 28,2 км², найкоротша відстань між витоком і гирлом — 8,73 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,26. Формується декількома безіменними струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на північній стороні від села Михайлівки. Тече переважно на південний схід через село Ружа і у селі Кочубіїв впадає у річку Жванчик, ліву притоку Дністра.

Цікаві факти 
 У селі річку перетинає автошлях  (територіальний автомобільний шлях в Україні, Гуків — Дунаївці — Могилів-Подільський).
 У XIX столітті у селі Ружа існувало 2 водяних млина.

Примітки 

Малі річки України
Річки Хмельницької області
Річки Чемеровецького району
Річки України без назви